Пассажирооборо́т — показатель отражения объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах и исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок по каждому виду транспорта.

Термин более показателен для оценки эффективности того или иного транспорта, чем количество перевезённых пассажиров, но не даёт понимания о скорости этой перевозки и её прибыльности.

Рассчитывается пассажирооборот каждого конкретного транспортного предприятия.

Употребляются также понятия пассажирооборота на каждом направлении (по парному рейсу) в течение определённого срока, пассажирооборота станции, пристани, аэропорта. В таких случаях пассажирооборот определяется, как количество пассажиров, прошедших через терминал (и отбывающих, и прибывающих), либо воспользовавшимся рейсом (рейсами на данном направлении) без учёта километража перевозки.

В 2015 году в России наметилась тенденция к уменьшению пассажирооборота следующих видов транспорта:

Ссылки 

Общественный транспорт
Экономические показатели